Predrag Đorđević - em sérvio, Предраг Ђорђевић (Kragujevac, 4 de agosto de 1972) é um ex-futebolista sérvio que atuava como  meia.

Carreira 
Predrag Đorđević representou a Seleção Servo-Montenegrina de Futebol na Copa do Mundo de 2006, deixando a seleção nacional ao fim do torneio, sem chegar a jogar pela nova Seleção Sérvia de Futebol.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Naturais de Kragujevac
Dordevic, Predrag
Futebolistas da Sérvia e Montenegro
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Seleção Servo-Montenegrina de Futebol